ATW steht für:
 Appleton International Airport (IATA-Code), Appleton, Wisconsin

atw steht für:
 atw – International Journal for Nuclear Power (früher: atw – atomwirtschaft – atomtechnik), seit 1957 Zeitschrift der Kerntechnischen Gesellschaft e.V
 Atsugewi (Sprache) (ISO-639-3-Code), 1988 ausgestorbene Sprache der Atsugewi, Kalifornien

Abkürzung